Сборная Великобритании по бейсболу — сборная, представляющая Великобританию на международных соревнованиях по бейсболу. Основана в 1960 году.
Великобритания занимает 5 место в Европейском и 24 место в Мировом рейтингах. Вице-чемпионы Европ 1967 и 2007 годов. Участница и хозяйка первого Чемпионата Мира по бейсболу.

Результаты 
Чемпионат мира по бейсболу

Чемпионат Европы по бейсболу

Великобритания
Бейсбол